Gromada Zalesie steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Zalesie (Powiat Bialski)
 Gromada Zalesie (Powiat Grójecki)
 Gromada Zalesie (Powiat Łańcucki)
 Gromada Zalesie (Powiat Olecki)
 Gromada Zalesie (Powiat Ostrołęcki)
 Gromada Zalesie (Powiat Rzeszowski)
 Gromada Zalesie (Powiat Sokólski)
 Gromada Zalesie (Powiat Tucholski)
 Gromada Zalesie (Powiat Szubiński)
 Gromada Zalesie (Powiat Włocławski)
 Gromada Zalesie (Powiat Złotowski)